Echo () — второй студийный альбом британской певицы Леоны Льюис, выпущенный 9 ноября 2009 года, в том числе 16 ноября в Великобритании, и 17 ноября в США.

История создания

Промо

Тур 

Льюис начала свой дебютный концертный тур The Labyrinth Tour в мае 2010 года в поддержку альбомов Spirit и Echo с датами в Великобритании и Ирландии.

Синглы 
«Happy» — первый сингл с альбома, был доступен для загрузки в США и Канаде в сентябре 2009 года, и во всём мире в ноябре этого же года. Сингл достиг #31 в чарте US Billboard Hot 100 и #15 в чарте Canadian Hot 100., В австралийском чарте ARIA Singles Chart достиг #26. В Billboard's Japan Hot 100 достиг #7. Также сингл попал в датский чарт Dutch Single Top 100 заняв #74, и в новозеландский чарт достигнув #35. «Happy» попал в британский на 2 место и был сертифицирован как «серебряный» (200,000+). Песня «I Got You» была выпущена как второй сингл в Великобритании 21 февраля 2010 года и достигла #14 в UK Singles Chart и #3 в UK R&B Chart.

Список композиций 

(*) Сопродюсер

Места записи

История релиза

Примечания 

Альбомы Леоны Льюис
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Райаном Теддером
Альбомы, спродюсированные Джастином Тимберлейком
Альбомы Syco Music
Альбомы J Records
Альбомы, спродюсированные Shellback
Альбомы, спродюсированные Клайвом Дэвисом